10e Pantserdivisie (Verenigd Koninkrijk) - Britse legereenheid
 10. SS-Panzer-Division Frundsberg - Duitse legereenheid van de Waffen-SS